Novi peut faire référence à :

Toponymie 

 Novi, village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Bijeljina et dans la République serbe de Bosnie
 Novi Grad, quartier de Belgrade, la capitale de la Serbie
 Novi Ligure, ville italienne
 Novi Sad, ville de Serbie
 Novi Pazar (Serbie)
 Novi Travnik, ville de Bosnie
 Novi Velia,  commune italienne
 Novi (Michigan) aux Etats-Unis
 Novi di Modena est une commune italienne.
 Novi est l'ancien nom de la commune de Sidi Ghiles en Algérie.

Patronyme 

 Jacques Novi (né en 1946), footballeur
 Marc-René Novi (1913-2002), dessinateur

Sciences 
 Moteur Novi, un moteur de course conçu au début des années 1940 par Bud Winfield et Leo Goossen.

Sigle 
 Nombreuses victimes, voir Plan Novi.

Voir aussi 
 Bataille de Novi